Единая лига ВТБ 2013/2014 — баскетбольный турнир, пятый официальный розыгрыш Единой лиги ВТБ. В турнире приняло участие 20 команд из 9 стран.

Жеребьёвка турнира прошла 14 июня 2013 года в Казани. 22 июля 2013 года определился состав участников. Вместо литовского «Жальгириса», который отказался участвовать в турнире, в Единой лиге ВТБ выступил «Красный Октябрь» из Волгограда. Чемпионом Единой лиги ВТБ в 5-й раз стал ЦСКА, выигравший финальную серию у «Нижнего Новгорода» со счётом 3:0 по победам.

Участники

Формат соревнований 
20 команд-участниц, разделенные на две группы, проведут 2-круговой турнир. По итогам регулярного сезона команды, занявшие 1 и 2 места в группах выходят в 1/4 финала, а команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала. Первый раунд плей-офф (1/8 финала) играется сериями до 2-х побед, остальные — до 3-х.

Правила турнира 
Турнир проводится проводится по официальным правилам ФИБА 2012, за исключением:
 Линии полукругов под кольцами являются частями областей полукругов, в которых не фиксируются фолы столкновения;
 Максимум можно взять два тайм-аута в последние две минуты второй половины;
 После подбора в нападении на атаку отводится 14 секунд;
 Технический фол наказывается одним штрафным броском;
 За два технических фола следует дисквалификация игрока.

Регулярный чемпионат

Группа А 

 Технические поражения в 3-х матчах БК Донецк «лишением права» (без начисления очков в турнирной таблице) из-за того, что клуб снялся с соревнования.

Группа В

Плей-офф

Награды

Награды по итогам сезона 
 MVP регулярного чемпионата: Эндрю Гудлок (УНИКС)
 Лучший по игре в защите: Александр Каун (ЦСКА)
 Лучший снайпер: Кори Хиггинс (Триумф)
 Лучший молодой игрок: Дмитрий Кулагин (Триумф) и Эдгарас Улановас (Нептунас)
 «Шестой» игрок года: Джеймс Огастин (Химки)
 Тренер года: Римас Куртинайтис (Химки)
 Лучший польский игрок: Дамян Кулиг (Туров)
 Лучший эстонский игрок: Райн Вейдеман (Калев)
 Лучший украинский игрок: Кирилл Натяжко (Азовмаш)
 Лучший чешский игрок: Войтех Грубан (Нимбурк)
 Лучший казахстанский игрок: Анатолий Колесников (Астана)
 Лучший латвийский игрок: Янис Блумс (Астана)
 Лучший белорусский игрок: Владимир Веремеенко (УНИКС)
 Лучший литовский игрок: Мартинас Гецявичюс (Летувос Ритас)
 Лучший российский игрок: Семён Антонов (Нижний Новгород)

Игроки тура 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам тура регулярного чемпионата групп А и В

MVP стадий плей-офф

MVP месяца

Лучший молодой игрок месяца

Единая молодёжная Лига ВТБ 

В сезоне 2013/2014 проводился первый розыгрыш Единой молодёжной Лиги ВТБ — турнира среди молодёжных команд 10 российских клубов Единой лиги ВТБ. Также в нём принимала участие молодёжная команда московского «Динамо».

Формат 
11 команд играли в 4 круга — спаренные матчи дома и на выезде. Регулярный сезон стартовал 11 октября 2013 и завершился 30 апреля 2014 года.

Регулярный сезон

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Процент побед только в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общее количество набранных очков;
 Коэффициент забитых очков в играх между командами, имеющими одинаковый результат;
 Общий коэффициент забитых очков.

Награды

MVP месяца

Награды по итогам сезона 
 MVP сезона: Александр Захаров (Химки-2)
 Символическая пятёрка сезона:
 Александр Захаров (Химки-2) 
 Руслан Туманов (Спартак-2 / Красный Октябрь-2)
 Александр Гудумак (ЦСКА-2)
 Александр Разумов (Триумф-2)
 Святослав Макушкин (Динамо-УОР-2)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 
 Сезон 2013/2014 на сайте РФБ

Единая лига ВТБ в сезоне 2013/2014